Эрифила — персонаж древнегреческой мифологии.
 (462) Эрифила — астероид главного пояса, который был открыт 22 октября 1900 года.